Die Segelregatta mit dem Laser Radial der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde vom 8. bis 16. August 2016 ausgetragen.

Titelträgerinnen

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 
 

Laser Radial